Mit dem Begriff Chemieolympiade kann gemeint sein:

Deutsche Chemie-Olympiade
Österreichische Chemieolympiade
Schweizer Chemieolympiade
Internationale Chemieolympiade
US-amerikanische Chemieolympiade, siehe United States National Chemistry Olympiad